Miejscowości w USA:
 Skippack – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Skippack (ang. Skippack Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery